Филаде́льфия Фи́ллис () — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Главной лиге бейсбола (МЛБ). «Филлис» выступают в Восточном дивизионе Национальной лиги МЛБ. С 2004 года домашним стадионом команды является «Ситизенс Банк Парк» в южной части города Филадельфия.

Достижения 
Филлис дважды становились победителями Мировой серии (против Канзас-Сити Роялс в 1980 г. и Тампа Бэй Рейс в 2008 г.)

Статистика

Ссылки 
 Официальный сайт команды

Клубы МЛБ
Филадельфия Филлис